«Текст» — московское книжное издательство, основанное в 1988 году. В настоящее время специализируется на публикации неизвестных российскому читателю произведений мировых классиков и работ современных авторов, получивших известность в Европе и США, но до сих пор не переведённых на русский язык. Публикует также современную русскую прозу.

История 

Издательство «Текст» было основано 18 августа 1988 года группой авторов Московского семинара писателей-фантастов. По воспоминаниям Михаила ГуревичаВ 1987 году у Виталия Бабенко и Кира Булычева возникла мысль создать писательский кооператив. <...> Идею они стали обсуждать с теми, с кем были связаны человеческими и профессиональными отношениями: с членами Московского семинара молодых фантастов Валерием Генкиным, Владимиром Гопманом, переводчиком Андреем Гавриловым, сотрудниками журнала «Химия и жизнь» Михаилом Гуревичем и Ольгертом Либкиным. Кроме того, согласие на участие в проекте дали писатели старшего поколения Аркадий и Борис Стругацкие и Евгений Войскунский. Наконец, художником издательства согласился стать Владимир Любаров, замечательный книжный график. В 1991 году издательство предприняло издание первых на русском языке представительных собраний сочинений братьев Стругацких и Станислава Лема.

С 1996 года директором издательства является О. М. Либкин.

В 2006 году литературные критики, опрошенные газетой «Культура», назвали «Текст» в числе семи лучших издательств России.

Авторы 
Издательство «Текст» открыло российскому читателю многих известных на западе писателей, таких как Паскаль Брюкнер, Катарина Масетти, Нэнси Хьюстон, Шань Са и др. Романы широко известной канадской писательницы Нэнси Хьюстон — лауреата премии Prix Femina 2006 года — «Обожание», «Dolce Agonia» и «Печать Ангела» были подготовлены к публикации при поддержке Канадского совета по искусству и Министерства иностранных дел Канады; эти работы изданы на русском языке впервые.

В издательстве также публикуются романы таких знаменитых писателей как Самюэль Беккет, Бертольт Брехт, Исаак Башевис Зингер, Жан-Мари Гюстав Леклезио, Исроэл-Иешуа Зингер, Меир Шалев, Гуннар Гуннарссон. Например, первая редакция «Воспитания чувств» Флобера, ранее не печатавшаяся в России, была опубликована в 2005 году в рамках серии «Квадрат».

Среди отечественных авторов издательства, Станислав Рассадин, Борис Носик, Геннадий Прашкевич, Рада Полищук, Леонид Гиршович, Виктор Шендерович, Евгений Евтушенко, Кир Булычёв, Виктор Конецкий, Александр Мирер, Анатолий Кудрявицкий, Николай Дежнев, Дина Хапаева, Мирон Черненко и др.

Действующие книжные серии 
 «Первый ряд»
 «Коллекция»
 «Краткий курс»
 «Искусство…»
 «Квадрат»
 «Билингва»
 «Классика»
 «Ильфиада»
 «Открытая книга»

Совместно с издательством «Книжники» 
 «Проза еврейской жизни»
 «Чейсовская коллекция»
 «Место встречи»
 «Кешет/Радуга»
 «Блуждающие звёзды»

Завершившиеся книжные серии 
 «Волшебный фонарь»
 «Альфа-фантастика»
 «Впервые»
 «Текст»
 «Юбилейная серия»
 «Неизвестный Сименон»
 «Еврейская книга»
 «Праведники»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Издательства, основанные в 1988 году
Издательства России